Rue Mercœur est une odonyme désignant :
 une rue de Clermont-Ferrand ;
 une rue de Nantes ;
 une rue de Paris.
 une rue de Lezoux